Диола (диула, дьюла):

 Языки диола — континуум диалектов, относящихся к ветви бак атлантической семьи.
 Диола — народ, говорящий на языках диола
 Диула — один из идиомов манден

См. также 

 Дьюла